Wiktor Tichonow (1930–2014) – radziecki hokeista
 Wiktor Tichonow (ur. 1988) – rosyjski hokeista